

Chimica 
 MOSH – frazione degli oli minerali composta da idrocarburi saturi (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons)

Musica 
 Mosh – ballo del pubblico heavy metal e punk rock
 Mosh – singolo di Eminem del 2004, dall'album Encore

Persone 
 Mosh – wrestler